Taihaku steht für:

 Taihaku-ku, ein Stadtbezirk in Sendai
 (4407) Taihaku, ein nach dem Stadtbezirk benannter Asteroid
 eine alte japanische Bezeichnung für den Planeten Venus